Komputer Świat Twój Niezbędnik – dwumiesięcznik komputerowy poświęcony programom komputerowym. Do każdego numeru zostaje dołączona płyta z pełnymi wersjami aplikacji z okładki oraz pozostałe programy, uznane przez redakcję czasopisma jako najlepsze w swojej kategorii.

Działy 

 Pełne wersje – stały dział każdego numeru w którym opisują instalację i funkcjonalność legalnych, komercyjnych programów dołączanych do czasopisma
 Internetowe – również stały dział w gazecie
 Multimedialne – wszystko co potrzebne do odtwarzania i edycji dźwięku, obrazu i filmów
 Użytkowe  
 Bezpieczeństwo – sporadycznie ukazujący się dział w czasopiśmie – zainstalujemy stąd oprogramowanie ochronne dla Windows
 Gry/Zabawa – Ostatni dział w gazecie, prezentujący najczęściej darmowe lub dostępne w pełnej wersji już za kilka złotych, gry komputerowe. Zazwyczaj zamieszczanych jest ich około dziesięciu. Przy temacie numeru Praca, nauka, hobby, zabawa dział jest zastąpiony czasami ciekawymi aplikacjami, niebędące koniecznie grami (np. Pivot)
 Praca 
 Nauka – inaczej edukacyjne, znajdziemy tam programy z każdej dziedziny szkolnej i nie tylko (np. organizery)
 Hobby
 Linux – dystrybucje Linuksa, które można skopiować na dysk twardy, wypalić na płytę i zainstalować; dział nie poruszany w czasopiśmie
 Sterowniki i dodatki – są to programy które zwykle są potrzebne po inst alacji systemu jak sterowniki, wtyczki itp.; dział nigdy nie był poruszany w czasopiśmie
 Dla ambitnych

Linki zewnętrzne 
 Komputer Świat Download

Czasopisma komputerowe
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2000
Dwumiesięczniki wydawane w Warszawie
Axel Springer SE